Longue Rivière (LR) est un groupe de rock français, originaire de la région nîmoise et formé en 1994. Influencé par le rock anglais (Starsailor, Coldplay) et le folk US (Neil young en tête), le groupe se distingue par ses textes engagés à la fois socialement et spirituellement.

En 1999, LR enregistre un premier album, avec un premier album, Homme de Pierre, plutôt axé folk-rock. 

Suivent Dernière limite en 2001 et Shopping en 2003. Un nouvel album, distribué gratuitement, est en gestation pour 2008.

Membres du groupe 

 Sylvain Guiton : chants, guitares
 Jérôme Guiton : chœurs, claviers, guitares
 Aurélien Croissant : batterie
 Olivier Guiton : basse
 Luc-André Charlemagne : percussions

Anciens membres 

Stéphane Gardrat : batterie

Discographie 
 
 Homme de Pierre (1999)
 Dernière limite (2001)
 Shopping (2003)

Liens 

site officiel de LR
Myspacemusic

Groupe de rock chrétien
Groupe français de rock
Groupe musical de la région Occitanie
Groupe musical formé en 1994
Quintette français